Tenja peut faire référence à :
Ten'ja un film de Hassan Legzouli sorti en 2005;
Tenja, une localité de Croatie située dans la municipalité d'Osijek, Comitat d'Osijek-Baranja.